Думба () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Думба, Константин (1856—1947) — австро-венгерский дипломат, граф.
 Думба, Сабина (род. 1994) — шведская певица.

См. также 
 Думбия